Лебедев, Иван Иванович:
 Лебедев, Иван Иванович (Ром-Лебедев; 1903—1991) — советский актёр, драматург и гитарист, цыганский литератор.
 Лебедев, Иван Иванович (1859—1945) — поэт, прозаик, драматург.